Ladoga steht für:
 Ladogasee, größter See Europas in Nordrussland
 Ladogakanal, Umgehungskanal in Russland
 eine Bauserie russischer Fluss-Seeschiffe, siehe Ladoga (Schiffstyp)
 (2574) Ladoga, Asteroid des Hauptgürtels

Ladoga ist der Name oder Bestandteil des Namens mehrerer Orte:

in Russland:
 Nowaja Ladoga, Kleinstadt in der Oblast Leningrad
 Staraja Ladoga, Dorf in der Oblast Leningrad
 Ladoga (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Ladoga (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

in den Vereinigten Staaten:
 Ladoga (Indiana)
 Ladoga (Iowa)
 Ladoga (Michigan)
 Ladoga (North Dakota)
 Ladoga (Wisconsin), im Fond du Lac County